Но́сова — женская форма русской фамилии , а также топоним:
 Носова, Евфимия Павловна (ур. Рябушинская; 1881—1976) — коллекционер начала XX века, деятельница культуры Серебряного века.
 Носова, Марианна Александровна (род. 1987) — российская волейболистка, связующая.
 Носова, Мария Алексеевна (1918—2002) — советский работник образования, Герой Социалистического Труда.
 Носова, Тамара Макаровна (1927—2007) — советская и российская актриса. Топоним
 Носова — исчезнувшая деревня, располагавшаяся на территории современного Гаринского городского округа Свердловской области.
 Носова — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

 См. также 
 
 Улица Носова — улица в Тольятти.